Kihlström ist der Familienname folgender Personen:

Mats Kihlström (* 1964), schwedischer Eishockeyspieler und -funktionär
Thomas Kihlström (* 1948), schwedischer Badmintonspieler